Streubel ist der Familienname folgender Personen:

 August Vollrath Streubel (1817–1895), deutscher Zoologe
 Ben Streubel (* 1970), deutscher Radiomoderator
 Brigitte Streubel (* 1950), deutsches Fotomodell, Schauspielerin, Autorin und Regisseurin
 Franz Streubel (* 1991), deutscher Eiskunstläufer
 Johann Woldemar Streubel (1827–1873), deutscher Militärschriftsteller
 Johannes Streubel (1921–1990), deutscher Offizier (NVA)
 Karl Wilhelm Streubel (1816–1868), deutscher Wundarzt in Leipzig
 Klaus Streubel (* 1958), deutscher Physiker
 Kurt W. Streubel (1921–2002), deutscher Maler, Grafiker und Schriftsteller
 Manfred Streubel (1932–1992), deutscher Lyriker und Kinderbuchschriftsteller
 Rainer Streubel (* 1958), deutscher Chemiker